«Две сказки» — советский рисованный мультипликационный фильм 1962 года, который создал режиссёр-мультипликатор Леонид Амальрик по сказкам Владимира Сутеева «Яблоко» и «Палочка-выручалочка». 
Одна из лучших постановок. В «Двух сказках» зверята демонстрируют преимущества взаимовыручки.

Сюжет 
Мультфильм включает в себя две отдельные истории, которые объединяет наличие двух персонажей — Зайки (Г. Вицин) и Ёжика «Колючей Головы» (Ю. Хржановский).

Яблоко 
Однажды Зайка нашёл в лесу на дереве яблоко, но не мог допрыгнуть до него. Ворона его сорвала, но выронила. Ёжик яблоко подобрал, но не хотел никому отдавать. И никак лесные звери не могли яблоко между собой поделить. Дело дошло даже до драки…

И только мудрый бурый медведь Михайло Иванович помог им решить спор по справедливости, за что в награду тоже получил кусочек яблока.

Палочка-выручалочка 

Ёжик собирается идти домой, а Зайчик решает его проводить. По пути они находят обычную палку, которую Ёжик берёт с собой. Изначально Зайчик насмехается над ним и пытается убедить его, что тот сделал это совершенно напрасно. Однако в дороге Зайчик понял, что палка действительно помогала им в беде, которой Ёжик всегда находил удачное применение.  В самом конце мультфильма Зайчик благодарит Ёжика за то, что тот подобрал палку и с помощью неё помог Зайчику. Однако Ёжик ему отвечает, что палка тут ни при чём, её можно везде найти, а вот «выручалку»… После чего восклицает, постучал по лбу «Выручалочка-то ВОТ она где!».

Отличия от книги 
 В мультфильме ёж обращается к палке со словами в её адрес, в книге такого нет.
 В мультфильме на зайца нападает лиса, в книге — волк.

Над фильмом работали

Роли озвучивали 
Георгий Вицин — Зайка
Алексей Грибов — Медведь 
Елена Понсова — Лиса 
Юрий Хржановский — ёж Колючая Голова / Ворона

Создатели 
Автор сценария
— Владимир Сутеев

Режиссёр
 —  Леонид Амальрик

Художники-постановщики:
Надежда Привалова, Татьяна Сазонова

Композитор
— Ян Френкель

Оператор
— Михаил Друян

Звукооператор
— Николай Прилуцкий

Художники-мультипликаторы:
Рената Миренкова, 
Лидия Резцова,
Татьяна Таранович,
Александр Давыдов
, Владимир Арбеков,
Борис Бутаков, 
Иван Давыдов, 
Вадим Долгих,
Ольга Столбова, 
Юрий Бабичук, 
Юрий Норштейн,
М. Зубова

Художники-декораторы:
Ольга Геммерлинг,
Ирина Троянова,
Вера Валерианова

Редактор
— З. Павлова

Ассистенты: 
Г. Андреева,
М. Русанова,
Н. Наяшкова

Директор картины: 
Фёдор Иванов

Интересные факты 
 Хвостик у Зайчика нарисован больше размером, чем его голова.
 Когда Лиса, увидев ребят, говорит — «А, здравствуйте, давненько не встречались» — намекает на то, что когда-то они уже с ней виделись. Вероятно, Ёж не знал тогда, что она желала съесть Зайца.

Видеоиздания 
Мультфильм выпускался на DVD в сборнике мультфильмов «Бабушкины сказки 2» (Союзмультфильм).
В 2009 году состоялся официальный релиз мультфильма на DVD-диске, который был подготовлен и осуществлён компанией «Крупный План».

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 «Две сказки» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Две сказки» — краткий обзор

Рисованные мультфильмы СССР 1962 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Амальрика
Мультфильмы по сценариям Владимира Сутеева
Мультфильмы о говорящих зайцах
Мультфильмы о говорящих лисах
Мультфильмы о говорящих медведях